

Patronyme 

 Christophe de Jussieu (1685-1758), apothicaire lyonnais ;
 Antoine de Jussieu (1686-1758), frère du précédent, botaniste et médecin français ;
 Bernard de Jussieu (1699-1777), frère du précédent, botaniste français ;
 Joseph de Jussieu (1704-1779), frère du précédent, botaniste français ;
 Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836), fils de Christophe, botaniste français ;
 Adrien de Jussieu (1797-1853), fils du précédent, botaniste français ;
 Bernard-Pierre de Jussieu (1751-1836), fils de Christophe, frère de Antoine-Laurent ;
 Laurent-Pierre de Jussieu (1792-1866), fils du précédent, écrivain moraliste français ;
 Christophe Alexis Adrien de Jussieu (1802-1865), haut fonctionnaire, frère du précédent.

Voir : Famille de Jussieu

Toponyme 

 campus de Jussieu, campus principal de l'université Pierre-et-Marie-Curie, devenue en 2018 faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université dans le 5 arrondissement de Paris, situé à côté du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Institut du monde arabe, est couramment appelé « Jussieu » ;
 rue Jussieu, voie du  de Paris ;
 place Jussieu, place de  de Paris ;
 Jussieu, station du métro de Paris située dans le même quartier (lignes 7 et 10) ;
 rue Jussieu, voie du  de Marseille ;
 rue de Jussieu, voie de Nice.

Autres 
Jussieu Secours France est un réseau de sociétés ambulancières autonomes, coordonné nationalement et aux standards communs, délégataire de missions de service public.

Voir aussi